Farkaspatak (Bihar megye)
 Farkaspatak (Hunyad megye)